Eufêmio da Capadócia — poeta e retor do 
 Eufêmio de Constantinopla — patriarca do 
 Eufêmio (Sicília) — rebelde do 

Desambiguações de antropônimos